«Ушкын-Искра» () — мужской волейбольный клуб из Алматы, выступающий в
Высшей лиге "А" Казахстана.

История 
СК «Ушкын-Искра» КНБ РК образован Указом главы государства в сентябре 2009 года.

Одним из приоритетных направлений работы СК «Ушкын-Искра» КНБ РК является реализация государственной программы развития физической культуры и спорта, развитие классического и пляжного волейбола с воспитанием собственного детско-юношеского резерва.

В республиканских первенствах и иных соревнованиях костяк команды составляли работники органов национальной безопасности РК.

Достижения 
  Чемпион Высшей лиги "А" Казахстана (1) — 2010
  Серебряный призёр Высшей лиги "А" Казахстана (2) — 2013, 2014
  Бронзовый призёр Высшей лиги "А" Казахстана (2) — 2011, 2016

Состав

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте Федерации волейбола Республики Казахстан

Волейбольные клубы Казахстана
Спортивные клубы Алма-Аты